L'US Open masculin 2002 est l'édition 2002 de l'US Open qui se déroule à Boston du 12 au . C'est le premier èvénement sportif à se tenir dans le Symphony Hall de Boston.

David Palmer remporte le titre en battant Stewart Boswell en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open féminin 2002

Liens externes 

Masculin 2002
Squash en 2002
Compétition de squash à Boston
Sport aux États-Unis en septembre 2002